Осте́р, також О́стер — багатозначний термін.

Географічні об'єкти 

 Остер — річка у Білорусі
 Остер — річка в Україні
 Остер — місто, Чернігівська область, Козелецький район
 Остер — село, Чернігівська область, Борзнянський район

Прізвище 

 Ганс Остер (1887—1945) — німецький генерал, учасник змови проти Гітлера;
 Остер Григорій Бенціонович ( 1947) — російський письменник
 П'єр Остер (1933) — французький поет і видавець люксембурзького походження;
 Пол Остер (1947) — американський письменник, сценарист і поет;
 Даніель Остер (1938—1999) — французький письменник;
 Джеррі Остер (1943) — американський письменник, автор детективів;
 Крістіан Остер (1949) — французький письменник-романіст та автор казок;

Техніка 
 Остер (Auster) — одномоторний літак.

Примітки